Der fliegende Holländer steht für:

 Der fliegende Holländer, Oper von Richard Wagner (1843)
 Der fliegende Holländer (1918), deutscher Stummfilm von Hans Neumann
 Der fliegende Holländer (1964), deutscher Film von Joachim Herz
 Der fliegende Holländer (1986), deutscher Fernsehfilm von Brian Large 
 Der fliegende Holländer (Spiel), Brettspiel

Siehe auch:
 Fliegender Holländer (Sage)
 Zwey ewige Juden und Keiner (Alternativtitel Der fliegende Holländer zu Fusse), Burleske Johann Nestroy (1846)